Ruine Königstein heißen:
 Burg Königstein, in Königstein im Taunus, Hessen
 Ruine Königstein (Aargau), Burgruine in Küttigen im Aargau
 Ruine Königstein (Oberösterreich), Burgruine in Oberösterreich nahe der Stadt Passau